«Испанские танцы» — название нескольких сборников музыкальных пьес.

См. также 
 
 :Категория:Испанские народные танцы